Марина Максимова:
* Максимова, Марина Владиславовна (род. 1985) — российская метательница копья .
 Максимова, Марина (род. 1988) — российская пловчиха в ластах.

См. также 
 Максимова, Марина Сергеевна (псевдоним МакSим; род. 1983) — российская певица.